Largs kan syfta på följande platser:

Australien 

 Largs, Australien, New South Wales, Maitland Municipality,

Storbritannien 

 Largs, Skottland, Skottland, North Ayrshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar